Vuurwerkramp in Culemborg, een ontploffing in een vuurwerkfabriek op de grens van de Nederlandse gemeenten Culemborg en Vianen op 14 februari 1991
 Vuurwerkramp in Enschede, een ontploffing in een vuurwerkfabriek in de Nederlandse stad Enschede op 13 mei 2000
 Vuurwerkramp in Seest, een ontploffing in een vuurwerkfabriek in de Deense stad Kolding op 3 november 2004
 Vuurwerkramp in Paravur, een ontploffing in een vuurwerkopslagplaats in de Indiase stad Paravur op 10 april 2016

Zie ook 
 Lijst van vuurwerkrampen